Hyland är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Brian Hyland
 Harry Hyland
 Lennart Hyland
 M.J. Hyland
 Niklas Hyland
 Sarah Hyland

Efternamn